Dose (Friedeburg), een plaats in Duitsland
 Dose (album), een muziekalbum uit 1998 van Gov't Mule
 Dose (tijdschrift), een Canadees tijdschrift
 Dose (lied), een lied van de band Filter
 Gerd Dose (1942–2010), professor Engelse literatuur en cultuur aan de Universiteit van Hamburg van 1985 tot 2007
 T-DOSE, software-evenement in Eindhoven
 Esterweger Dose, hoogveengebied in Duitsland